

Acceptions antiques 
 Une Matrone est la mère de famille dans la société antique romaine.
 Les Matrones ou Matres sont des divinités de la fertilité et de la fécondité, objet d'un culte chez les Celtes romanisés et Germains.
 Sainte Matrone († v. 304), servante dans une famille juive de Thessalonique, périt en martyre sous les coups de bâtons ; fêtée le 15 mars.

Acceptions médiévales et modernes 
 La matrone est une accoucheuse, durant l'Antiquité, au Moyen Âge et dans les pays où il n'existe pas de formation de sage-femme.
 Durant la guerre de Sécession, les matrones étaient des femmes qui s'occupaient des blessés, de leur alimentation et qui pouvaient distribuer les médicaments.
 La  est une infirmière en chef ou la doyenne des infirmières en Grande-Bretagne et dans certains pays du Commonwealth.
 La matrone est une gardienne de prison aux États-Unis.

Zoologie 
 La Matrone (Arctia matronula) est une espèce de lépidoptères de la famille des Erebidae.

Divers 
 Les Matrones est un film de court métrage français.

Références

Voir aussi 
 Matrona
 Matrone dans le wiktionnaire